Interlagos (bairro de São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo
Interlagos (Linhares) — bairro de Linhares, Espírito Santo.
Autódromo de Interlagos — na cidade de São Paulo
Willys Interlagos — automóvel fabricado no Brasil entre 1961 e 1966

Desambiguações de topônimos